Сезон 2015 — 24-й сезон для «Шахтёра» в высшем дивизионе страны, а также 58-й с учётом участия в чемпионатах СССР.

Клуб

Тренерский штаб (основной состав)

Форма 
Поставщик формы: Adidas

Предсезонные и товарищеские матчи

Чемпионат Казахстана 2015

Первый этап

Турнирная таблица

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Результаты по турам

Матчи

Первый круг

Статистика

Матчи и голы

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»

2015
Сезоны футбольных клубов 2015